Klokkenluider (beroep), iemand die kerkklokken luidt
 met behulp van een mechanische pop: jaquemart. 
Klokkenluider (melder van misstanden), iemand die een misstand meldt